Old Statehouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Old Statehouse (Delaware), ID-Nr. 71000219
 Old Statehouse (Kentucky), ID-Nr. 71000346

Siehe auch:
 Old State House